est le monde des choses de la mort dans la mythologie shintoïste.
  signifie « lecture » en japonais, on utilise ce terme pour indiquer la prononciation d'un mot ou d'un kanji. On parle plus précisément d' ou de  selon que les prononciations sont issues du chinois ou du japonais. À l'écrit, la prononciation est indiquée par des , aussi appelés .
 Yomi : Fighting Card Game est un jeu de cartes compétitif édité par Sirlin Games en 2011 et retranscrit plusieurs des mécaniques de la série des Street Fighter dont il s'inspire ouvertement.